Omertà steht für:
 Omertà, die Schweigepflicht der Mitglieder der Mafia
 Omertà (Album), Musikalbum der Rock-Band Adrenaline Mob (2012)
 Omerta (Computerspiel), browserbasiertes Computerspiel (2003)
 Omerta (Roman), Roman von Mario Puzo (2000)
 Omerta Digital Technologies, ein britischer Anbieter von Kryptohandys.

Film und Fernsehen
 Omertà (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie (1996–1999)
 Omerta (2008), kubanischer Spielfilm von Pavel Giroud (2008)
 Omerta (2011), US-amerikanischer Spielfilm von Craig Syracusa (2011)
 Omertà (2012), kanadischer Fernsehfilm von Luc Dionne (2012)
 Omerta (2017, Indien), indischer Spielfilm von Hansal Mehta (2017)
 Omertà (2017, USA), US-amerikanischer Spielfilm von Colten Dietz (2017)